A Denver jelentései:

Helységnevek
 Amerikai Egyesült Államok
 Denver (Arkansas)
 Denver (Colorado), Colorado állam fővárosa (USA)
 Denver (Illinois)
 Denver (Indiana)
 Denver (Iowa)
 Denver (Missouri)
 Denver (Észak-Karolina)
 Denver (Ohio)
 Denver (Pennsylvania)
 Denver (Nyugat-Virginia)
 Denver City (Texas)
 Denver Township (Isabella megye, Michigan)
 Denver Township (Newaygo megye, Michigan)
 Denver Township (Minnesota)
 Egyesült Királyság
 Denver (Norfolk), falu az Egyesült Királyságban
 Kanada
 Denver (Nova Scotia), falu Kanadában
Egyéb használat
 Denver, férfinév
 Denver, az utolsó dinoszaurusz, amerikai televíziós rajzfilmsorozat (1988-ban futott kaland-vígjátéksorozat Tom Burton rendezésében).